Турнефо́р () — муніципалітет у Франції, у регіоні Прованс — Альпи — Лазурний Берег, департамент Приморські Альпи. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 660 км на південний схід від Парижа, 165 км на північний схід від Марселя, 29 км на північ від Ніцци.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 51 оподатковане домогосподарство, у яких проживали 120,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Турнефор на сайті французького Національного інституту географії
 Турнефор на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Турнефор на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Приморські Альпи

Примітки 

Муніципалітети департаменту Приморські Альпи